Джама́рио Ре́йман Мун (; родился 13 июня 1980 года в городе Гудуотер, штат Алабама) — американский профессиональный баскетболист, свободный агент. Мун выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2001 году, но не был выбран. Следующие 6 сезонов он провёл в различных американских профессиональных лигах, а также в Мексике, пока в 2007 году как свободный агент не подписал соглашение с «Торонто Рэпторс», дебютировав в НБА в 27 лет. По итогам своего дебютного сезона был включён во вторую сборную новичков НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Досье Джамарио Муна на nba.com
 Статистика Джамарио Муна

Баскетболисты США
Игроки «Хантсвилл Флайт»
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Гуарос де Лара»
Игроки «Индиос де Маягуэс»